Il doppio del torneo di tennis Clarins Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Petra Langrová e Radka Zrubáková che hanno battuto in finale Alexia Dechaume e Julie Halard 6–4, 6–4.

Teste di serie 

 Laura Garrone /  Mercedes Paz (quarti di finale)
 Isabelle Demongeot /  Conchita Martínez (semifinali)

 Petra Langrová /  Radka Zrubáková (campionesse)
 Kristin Godridge /  Rachel McQuillan (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Clarins Open 1991